Il singolare maschile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Stefan Edberg che ha battuto in finale Ivan Lendl 6-1, 7-5, 6-0.

Teste di serie

 Stefan Edberg (Campione)
 Ivan Lendl (finale)
 Brad Gilbert (terzo turno)
 Jim Courier (semifinali)
 Michael Chang (semifinali)
 John McEnroe (quarti di finale)
 Michael Stich (quarti di finale)
 Jakob Hlasek (quarti di finale)

 Aaron Krickstein (primo turno)
 Anders Järryd (terzo turno)
 Amos Mansdorf (secondo turno)
 Todd Woodbridge (primo turno)
 Jan Siemerink (primo turno)
 Pat Cash (quarti di finale)
 Kevin Curren (primo turno)
 Wally Masur (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1991